Spojení písmen S a L může mít různé významy:

SL 
 SL – kód ISO 3166-2 pro Sierru Leone
 CV-SL – bývalý kód ISO 3166-2 pro São Lourenço dos Órgãos
 CV-SL – kód ISO 3166-2 pro Sal
 bývalá SPZ okresu Stará Ľubovňa
 SPZ chorvatského města Slatina

sl 
 slovinština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

sl. 
 slečna – zkratka označení pro dívku nebo svobodnou ženu

.sl 
 .sl – internetová doména nejvyššího řádu pro Sierru Leone

s.l. 
 Sine loco (lat.), v bibliografii kniha bez místa vydání
 Sensu lato (lat.), v širokém smyslu, viz Sensu stricto